Sántha (Sánta) László néven ismert személyek

Sántha László (1886–1954) botanikus, ampelológus
Sánta László (1933) festő, grafikus
Sántha László (1949) filmrendező, forgatókönyvíró
Sánta László (1980) színész